Los romaleosáuridos (Rhomaleosauridae) son una familia extinta de reptiles marinos del orden Plesiosauria, pertenecientes a la superfamilia de los pliosauroideos que vivieron entre el Jurásico Inferior hasta finales del Jurásico Medio (edades del Hettangiense al Calloviense) en Europa, América del Norte, América del Sur y posiblemente Asia. Varios romaleosáuridos son conocidos de Inglaterra, más específicamente de los depósitos de la zona inferior del Blue Lias que datan de inicios del Jurásico, justo en los límites con el Triásico. De hecho, solo se conocen dos romaleosáuridos indiscutibles provenientes de fuera de Europa - los cercanamente relacionados Borealonectes russelli y Maresaurus coccai de Canadá y Argentina, respectivamente. Estas dos especies además son los únicos representantes de esta familia del Jurásico Medio. Rhomaleosauridae fue nombrada formalmente por Oskar Kuhn en 1961, propuesta originalmente para incluir a Rhomaleosaurus cramptoni y a sus parientes, los cuales tienen cuellos cortos y cabezas grandes en comparación con los plesiosauroideos como Elasmosaurus y Plesiosaurus, pero con cuellos más largos y cabezas más pequeñas en relación con los más avanzados pliosáuridos como Pliosaurus y Kronosaurus.

Filogenia
Rhomaleosauridae es un taxón basado en tallos definido en 2010 (y en estudios anteriores de una manera similar) como "todos los taxones más cercanamente relacionados con Meyerasaurus victor que a Leptocleidus superstes, Pliosaurus brachydeirus o Polycotylus latipinnis". Los análisis cladísticos modernos están divididos sobre la posición de Rhomaleosauridae; en algunos aparecen en la base de Plesiosauria en una posición basal con respecto a Neoplesiosauria que contiene tanto a los pliosauroideos y los plesiosauroideos, mientras otros análisis recuperan a Rhomaleosauridae como pliosauroideos, con la exclusión de Plesiosauroidea, ya así como un taxón hermano de Pliosauridae o más raramente, como un conjunto parafilético de taxones que conducen a los pliosáuridos. Adicionalmente, muchos de los supuestos romaleosáuridos de los depósitos antiguos del Blue Lias varían bastante en su posición a través de diferentes análisis filogenéticos. En algunos aparecen como romaelosáuridos basales, o alternativamente por fuera de Rhomaleosauridae en posiciones más basales dentro de Plesiosauria. Los dos siguientes cladogramas son versiones simplificadas de dos análisis, mostrando solo las relaciones dentro de Rhomaleosauridae, y algunos otros taxones basales relevantes cuya posición dentro de la familia es sumamente incierta. 

Cladograma de acuerdo con Benson et al. (2012):

De acuerdo con Benson & Druckenmiller (2014), excluyendo a Macroplata y a Eurycleidus, y añadiendo a Borealonectes:

Referencias

Pliosauroidea
Plesiosaurios del Jurásico